Васи́лий Си́монов:
 Симонов, Василий Александрович (1928—1999) — Герой Социалистического Труда.
 Симонов, Василий Львович (1879—1960) — скульптор, профессор, трижды лауреат Государственной премии СССР.
 Симонов, Василий Михайлович (род. 1962) — украинский футзальный функционер, президент Украинской детско-юношеской футзальной лиги с 2009 по 2013 годы.